II Родосское Всеправославное совещание () — совещания представителей Поместных православных церквей, проходившее с 26 сентября по 1 октября 1963 года на греческом острове Родос.

II Родосское Всеправославное совещание явилось закономерным продолжением I Родосского Всеправославное совещания, прошедшего за два года до этого, но отличалось от него по своим задачам, характеру работ и значению. Второе Родосское Совещание 1963 года состоялось в иных условиях, с целью обсуждения, в отличие от первого, конкретных практических вопросов, требовавших определенного решения. Общей темой Совещания было отношение Православия к Римо-католицизму.

Подготовка 
Непосредственным поводом к его созыву II Родосского совещания было приглашение наблюдателей на вторую сессию Второго Ватиканского Собора, посланное кардиналом Августином Беа, руководителем Секретариата по христианскому единству Римско-Католической Церкви, главам всех автокефальных православных церквей.

В ответ на это предложение Патриарху Константинопольский Афинагору предложил созвать Всеправославное совещание. Собрание на Родосе имело целью совместно обсудить это предложение, принять общее решение, а также в связи с этим рассмотреть вопросы об общем отношении к Риму в конкретной обстановке положения современного христианского мира.

Получив согласие от большинства глав автокефальных церквей на свой запрос, Патриарх Афинагор спешно осуществил созыв II Всеправославного Совещания.

Участники совещания 
Второе Родосское совещание, в отличие от первого, было малочисленным. Отсутствовала Элладская православная церковь, которая вопреки мощному давлению со стороны греческого правительства отказалась направить свою делегацию на Родос. На втором Родосском Совещании отсутствовали также Грузинская, Албанская и Польская церкви.

Председателем Совещания был митрополит Халкидонский Мелитон (Хадзис).

Русскую Православную Церковь представляли архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий (Кривошеин) и митрополит Минский и Белорусский Никодим (Ротов), который перед прибытием на Родос, 15 сентября, был на аудиенции у Павла VI в Риме.

Румынскую Православную Церковь представляли Митрополит Молдавский Иустин (Моисеску), митрополит Олтенийский Фирмилиан (Марин) и епископ Тырговиштский Анфим (Ника).

Работа совещания 
Председатель, митрополит Мелитон (Хадзис), выступил с предложением рассмотреть первый пункт программы — вопрос о посылке или непосылке наблюдателей на вторую сессию II Ватиканского Собора в ответ на приглашение кардинала Августина Беа — и предложил каждой церковной делегации высказать по этому поводу своё мнение.

По воспоминаниям архиепископа Василия (Кривошенина), по вопросу о наблюдателях возникло много разногласий между Церквами большинство было против, но «в большой степени благодаря стараниям митрополита Никодима» был найден компромисс. В результате обсуждения единодушно было принято решение по первому пункту повестки дня, чтобы вопрос о посылке наблюдателей на вторую сессию Ватиканского Собора был оставлен на свободное решение самих поместных церквей.

Представитель Кипрской православной церкви высказал пожелание, чтобы наблюдателями в Ватикан назначались не епископы, а лица в иерейском сане или миряне-богословы. Митрополит Никодим поддержал это предложение, заявив, что сан епископа несовместим с положением наблюдателя. Это предложение было единогласно принято.

Затем Совещание перешло к обсуждению второго пункта программы своих работ — к вопросу об отношениях с Римско-Католической Церковью. По воспоминаниям архиепископа Василия (Кривошенина):

Относительно диалога с Римом было достигнуто принципиальное согласие, но так как этот вопрос не стоял в программе конференции, было постановлено передать решение на следующее Всеправославное совещание в будущем году. Не обошлось без трудностей в обсуждении проблемы, а именно со стороны митрополита Ловчанского Максима (будущий Патриарх Болгарский). Он затруднялся принимать решение, которое предварительно не обсуждалось, и не было одобрено Болгарской Церковью. Он то и дело вскакивал с места, подвигался к митрополиту Никодиму и шептался с ним. Владыка Никодим советовал, настаивал согласиться, говоря, что решение только принципиальное. Наконец даже раздражился и митрополит Максим уступил!

Участники Совещания единогласно одобрили предложение о начале богословского диалога с Римской Церковью на равных началах и на одинаковом уровне с тем, чтобы это решение Родосского Всеправославного Совещания было представлено на рассмотрение всем автокефальным православным церквам и потом проведено в жизнь всей Православной Церковью сообща.

Были зачитаны и одобрены текст Послания Совещания, краткие протоколы его заседаний и составлены информационные сообщения для прессы. После этого деловая часть работ Всеправославного Совещания была объявлена законченной.

Итоги 
Основным итогом II Родосского совещания, было то, что Всеправославное Совещание, приняв сделанное по инициативе Патриарха Афинагора предложение Константинопольской Патриархии, решило, как отмечается в итоговом послании, «чтобы наша Восточная Православная Церковь предложила чтимой Римско-Католической Церкви начать диалог между двумя Церквами на равных условиях». Данное решение можно считать развитием выраженного на I Родосском Всеправославном Совещании в 1961 году решения Православных Церквей о «развитии отношений в духе любви Христовой» с Римско-Католической Церковью вопреки решениям Всеправославного совещания 1948 года в Москве.

Решения II Родосского Всеправославного совещания получили развитие на III Родосском Всеправославном совещании, прошедшем в ноябре 1964 года, в задачу которого входило рассмотрение вопросов отношений Православной и Римско-Католической Церквей, Православной Церкви и Англиканского и Старокатолического исповеданий.

Несмотря на развитие экуменических контактов между православными и римо-католиками после II Родосского Всеправославного совещания, официальный богословский диалог начался только в 1980 году.

Примечания

Литература 
 Всеправославное совещание на Родосе [послание Совещания по вопросу о посылке наблюдателей на Второй Ватиканский Собор] // Журнал Московской Патриархии. 1963. — № 11. — C. 33-34.
 Василий [(Кривошеин)], архиепископ. Второе Всеправославное совещание на острове Родосе // Журнал Московской Патриархии. 1964. — № 4. — С. 32-38.
 Филарет, митрополит Киевский и Галицкий, Патриарший Экзарх Украины. О решениях Второго Предсоборного Всеправославного Совещания // Журнал Московской Патриархии. 1983. — № 9. — C. 46-49.
 Филарет, митрополит Киевский и Галицкий, Патриарший Экзарх Украины. О решениях Второго Предсоборного Всеправославного Совещания // Журнал Московской Патриархии. 1983. — № 10. — C. 44-47.
 Филарет, митрополит Киевский и Галицкий, Патриарший Экзарх Украины. О решениях Второго Предсоборного Всеправославного Совещания // Журнал Московской Патриархии. 1983. — № 11. — C. 43-46.
 Episcop Antim Nica Tîrgovişteanul «A doua Conferinţă Panortodoxă de la Rodos (26-29 sept. 1963)» // Biserica Ortodoxă Română — 1963. — № 9-10. — p. 898—915
 Левкийски епископ Партений. «Втори Родос» // ХLІV, 1964, № 8. — С. 1-16. За Второто всеправославно съвещание на о-в Родос, 25 септ. — 1 окт. 1963 г.
 Komunikat końcowy II Konferencji Ogólnoprawosławnej (Rodos 1963). Tłum. pol. // T. Kałużny, Nowy Sobór Ogólnoprawosławny, natura, historia przygotowań, tematyka. — Kraków 2008. — S. 470.
 
 Абакумов С. Н. II Родосское Всеправославное совещание и его влияние на решения II Ватиканского собора // Вестник государственного и муниципального управления. 2019. — Т. 8. — № 2. — С. 80-85.

сентябрь 1964 года
Православие
Церковные соборы